Elfriede Sudec – esperantista tedesca
 Katja Bednařik Sudec – pittrice slovena
 Slobodan Sudec – calciatore croato
 Vladimir Aleksandrovič Sudec – generale sovietico durante la seconda guerra mondiale